Le tournoi Saudi International 2007 est l'édition 2007 du tournoi de squash Saudi International qui se déroule à Khobar du 23 au . Cette édition fait partie des Super Series Platinum, catégorie la plus prestigieuse et la plus richement dotée. Avec sa dotation record de , c'est le tournoi le plus richement doté de l'histoire.

Amr Shabana l'emporte en finale face à Ramy Ashour.

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les huit meilleurs joueurs sont têtes de série.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash masculin 2007

Liens externes 

PSA World Series 2007
Sport en Arabie saoudite en 2007
Sport en octobre 2007
Événement sportif à Khobar